Au secours !, film français d'Abel Gance sorti en 1924 ;
 Les fous crient au secours, livre québécois paru en 1961 ;
 Au secours ! (Help), film britannique de Richard Lester sorti en 1965 ;
 Au secours Poly, au secours !, feuilleton télévisé français diffusé en 1966 ;
 Au secours, j'ai 30 ans !, film français de Marie-Anne Chazel sorti en 2004 ;
 Au secours pardon, roman français de Frédéric Beigbeder paru en 2007 ;
 Au secours de Béatrice, feuilleton télévisé québécois diffusé entre 2014 et 2018.

Voir aussi 
 Signal d'appel au secours, geste d'une main utilisé pour alerter autrui quand on se sent menacé.